Hexenbesen steht für:
 Hexenbesen (Biologie), eine buschartige Verwachsung in den Kronen von Birken und Tannen
 Hexenbesen (Mythologie), ein von einer Hexe gerittener Besen